Příjmení Grogan nosí více významných osobností:

 Clare Groganová (* 1962) – skotská herečka a zpěvačka
 Clem Grogan (* 1951) – americký vrah
 John Grogan (* 1957) – americký novinář a spisovatel